Raúl Ibáñez puede hacer referencia a:

Raúl Ibáñez, beisbolista estadounidense.
Raúl Ibáñez Galdón, exfutbolista español.